Иван Заикин:
  
 Заикин, Иван Евдокимович (1907—1982) — Герой Советского Союза.
 Заикин, Иван Михайлович (1880—1948) — русский и советский спортсмен (тяжёлая атлетика), авиатор.